Denne liste over fredede fortidsminder i Middelfart Kommune viser alle fredede fortidsminder i Middelfart Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Middelfart Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Middelfart Kommune
Middelfart Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments